Centuria bezeichnet

 Zenturie, eine Abteilung im römischen Heer
 Titularbistum Centuria, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Centuria (Wisconsin), Village im Polk County im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin